Cressida peut faire référence à :
 Cressida, princesse troyenne de la littérature médiévale.
 Cressida, une lune d'Uranus
 Cressida, un groupe anglais de rock progressif
 (548) Cressida, un astéroïde